Ник Додани (, род. 19 декабря 1993 года, Даллас, Техас, США) — американский актёр.

Биография 
Ник Додани родился 19 декабря 1993 года в Далласе, штат Техас.

С 2008 года он сыграл около 30 ролей в кино и на телевидении, в том числе в фильмах «Другие люди», «Клаустрофобы», сериалах «Возвращение», «Селфи», «Игрок», «Бескрайнее небо» и других. Широкую известность актёру принесли роли Захида Раджи в многосерийной комедийной драме «Нетипичный» (2017—2021), Пата Пателя в возрождении ситкома «Мерфи Браун» (2018) и Джареда Кальвани в экранизации мюзикла «Дорогой Эван Хансен» (2021).

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Ник Додани на Internet Movie Database
 Ник Додани на Internet Broadway Database